de beheerder van een eendenkooi
 kooikerhondje
 Leonie Kooiker